Gerlach steht für:
 Gerlach (Familienname), siehe dort auch Namensträger
 Stern-Gerlach-Medaille – bedeutendste deutsche Auszeichnung auf dem Gebiet der experimentellen Physik
 Kurzname der Gerlsdorfer Spitze – mit 2655 m höchster Berg der Hohen Tatra und der Karpaten, siehe Gerlachovský štít
 Gerlache-Meerenge – Meerenge in der Antarktis, benannt nach dem Entdecker Adrien de Gerlache de Gomery
 Gerlach-Empire – Ort im US-Bundesstaat Nevada

Gerlach als Personenname:
 Gerlach (Niederlahngau) († 1018 ?), Graf im Niederlahngau
 Gerlach (Abt) (1165–1228), Abt des böhmischen Prämonstratenserklosters Mühlhausen
 Gerlach I. (Limburg) (vor 1227–1289), Gründer des Hauses Limburg
 Gerlach I. von Nassau (um 1285–1361), Graf von Nassau
 Gerlach II. (Limburg) († 1355), Herr der Stadt Limburg
 Gerlach III. (Limburg)
 Gerlach von Breuberg (um 1245–1306), Landvogt in der Wetterau und Landfriedenshauptmann in Thüringen
 Gerlach vom Hauwe (um 1365/1370–1399), Kölner Stadtschreiber
 Gerlach von Houthem (1100–1177), Heiliger, Ritter, Einsiedler in Houthem bei Valkenburg
 Gerlach von Nassau (1322–1371), ab 1346 Erzbischof von Mainz 

Gerlach als Vorname:
 Gerlach Bommersheim (1934–2006), deutscher Kunsttherapeut und Musiker
 Gerlach Fiedler (1925–2010), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Gerlach von Gaudecker (1909–1970), deutscher Offizier, Oberst der Bundeswehr
 Gerlach Hemmerich (1879–1969), deutscher General
 Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen (1688–1770), hannoverscher Minister und Geheimrat
 Ernst Carl Gerlach Stückelberg (1905–1984), Schweizer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:

 Gebrüder Gerlach
 Gerlacher
 Schulze-Gerlach
 Görlach